Substitution (von spätlateinisch substituere ‚ersetzen‘) steht für:

 Substitutionstherapie, in der Medizin Ersatz von Wirkstoffen bei Patienten
 Quid pro quo, in der Pharmazie Ersatz eines Arzneimittels durch ein anderes
 Substitution (Musik), das Ersetzen von Akkorden durch andere
 Substitutionsgut, in den Wirtschaftswissenschaften der qualitative Ersatz eines Gutes
 Substitutionstheologie, in der Theologie eine veraltete Theorie, wonach die Kirche an Stelle von Israel das auserwählte „Volk Gottes“ ist
 Sozialer Wandel #Devolution, in Zusammenhang mit kulturellem Wandel die Ersetzung eines Kulturelementes durch ein anderes
 Substitution (Morphologie), eine morphologische Veränderung insbesondere des Stammvokals

Biologie und Chemie:
 Punktmutation #Substitution, Austausch von Basen einer Nukleinsäuresequenz
 Substitution (Mineralogie), in der Mineralogie das Ersetzen von chemischen Elementen im Atomgitter eines Minerals
 Substitutionsreaktion das Ersetzen von Atomen, Atomgruppen oder Molekülen
 Titration #Direkte und indirekte Titration, in der chemischen Maßanalyse eine spezielle Form der indirekten Titration

Mathematik und Informatik:
 Substitution (Mathematik), das Ersetzen eines Ausdrucks
 Integration durch Substitution, eine Methode zur Lösung von Integralen
 Substitution (Logik), in der Logik die Ersetzung eines Ausdrucks durch einen anderen
 Substitution (Kryptographie), in der Kryptographie das Ersetzen von Klartextzeichen durch Geheimtextzeichen

Siehe auch: